Ostland ou Østland (terres de l'Est) peut faire référence à :

Pendant la Seconde Guerre mondiale 
 Le commissariat du Reich d'Ostland, région occupée par les Allemands et qui regroupait les pays baltes et la Biélorussie,
 L’Ostdeutsche Landbewirtschaftung-gesellschaft ou Société agricole d’Allemagne Orientale, créée par le ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture du Reich allemand avec pour mission d’exploiter les plus belles terres dans les pays occupés, au début principalement en Pologne mais également aussi en Europe de l'Ouest. La société sera renommée en  Landbewirtschaftung puis en 1942 Reichland (Voir Jacques Mièvre, « L'"Ostland" en France durant la Seconde Guerre mondiale. Une tentative de colonisation agraire allemande en zone interdite », Nancy, Annales de l'Est,  (1973), 167 p.)

Géographie et administration 
 Østland, une des cinq régions administratives de la Norvège, dans le sud-est du pays.

Homonymie de toponyme